Prodan es un apellido que puede hacer referencia a: 

 Iuliu Prodan, botánico rumano; o
 Luca Prodan, cantante ítalo-argentino.